Babenbergerstraße bezeichnet

 Babenbergerstraße (Baden)
 Babenbergerstraße (Brunn am Gebirge)
 Babenbergerstraße (Graz)
 Babenbergerstraße (Hainburg)
 Babenbergerstraße (Kaumberg)
 Babenbergerstraße (Lilienfeld)
 Babenbergerstraße (Melk)
 Babenbergerstraße (Mödling)
 Babenbergerstraße (Wien)